Gustafs kyrka kan syfta på:

 Gustafs kyrka – en kyrkobyggnad i Enbacka i Dalarnas län
 Gustafs kyrka –  kyrkobyggnad i Lagfors i Medelpad, se Lagfors kyrka

Se även
 Gustavskyrkan – flera
 Gustav Adolfs kyrka – flera
 Karl Gustavs kyrka – flera